Joanna Wiśniewska (lekkoatletka)  (ur. 1972)
 Joanna Wiśniewska (reżyserka) (1926-2013)
 Joanna Wiśniewska (aktorka) (ur. 1981)